Isabella est l'équivalent du prénom Isabelle en allemand et en italien.

Sciences et techniques 
 Isabella est un cratère d'impact sur Vénus.
 Le quadrangle d'Isabella est l'un des 62 quadrangles de Vénus cartographiés au .

Culture et société

Cinéma 
 Isabella (Yi sa bu lai) est un film hongkongais de Pang Ho-cheung, sorti en 2006.

Entreprises 
 Isabella est une entreprise danoise qui produit des auvents.

Marine 
 Isabella 1 est un ferry d'Acciona Trasmediterránea.

Personnages de fiction 
 Isabella est un personnage de la Commedia dell'arte.
 Isabella est un personnage italien de bande dessinée.

Anthroponyme

Prénom 
Isabella est un prénom féminin, notamment porté par :
 Isabella, une trobairitz occitane du  qui a échangé une tenso avec le troubadour Élias Cairel (dans le premier vers elle s'adresse à Élias, qui va lui répondre) ;
 Isabella Andreini (1562-1604), une actrice italienne ;
 Isabella de Danemark (2007-), princesse de Danemark ;
 Isabella MacDuff (v. 1270-apr. 1313), comtesse de Buchan ;
 Isabella Rossellini (1952-), une actrice italienne.

Patronyme 

 Mia Isabella (1985-), une actrice pornographique américaine ;
 Tony Isabella (1951-), un scénariste de comics.

Toponyme 

 Isabella, une communauté du Manitoba (Canada) ;
 Isabella, un village du comté de Hiiu (Estonie) ;
 Isabella, une census-designated place américaine située en Oklahoma ;
 Isabella, dans le comté de Chester, en Pennsylvanie (États-Unis) ;
 Isabella, dans le comté de Fayette, en Pennsylvanie (États-Unis) ;
 (210) Isabella, astéroïde.

Prénom féminin
Éponyme d'un objet céleste